Stojgniew – imię
 Stogniew – wieś w województwie wielkopolskim
 Stoigniew – książę obodrzycki
 Stoigniew – pseudonim Jana Stachniuka
 Stoigniew – imię jednego z bohaterów w powieściach Karola Bunscha z cyklu Powieści Piastowskie, bratanka Mieszka I